Domenico Cristiano (Ravenna, 1976. március 29. –) olasz labdarúgó, a Pro Patria játékosa.

Külső hivatkozások
http://www.gazzetta.it/speciali/serie_b/2008_nw/giocatori/1173.shtml
http://soccernet.espn.go.com/players/stats?id=29873&cc=4716

Olasz labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
Az SS Lazio labdarúgói
Az SSC Napoli labdarúgói
Az Ascoli labdarúgói
A Pro Patria labdarúgói
1976-ban született személyek
Ravennaiak
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek